Zfasman (; englische Transkription Tsfasman) ist der Familienname von:
 Alexander Naumowitsch Zfasman (1906–1971), russischer Jazz-Bandleader, Komponist und Pianist
 Michail Anatoljewitsch Zfasman (* 1954), russischer Mathematiker und Informatiker